Salaš je lahko:
 odročnejše posestvo s hišo in gospodarskimi poslopji, pristava, v panonskem okolju
 Salaš, Zaječar, naselje v Srbiji
 Salaš, Uherské Hradiště, naselje na Češkem
 Salaš Crnobarski, naselje v Srbiji
 Salaš Noćajski, naselje v Srbiji
 Srednji Salaš, naselje v Srbiji